Con "Canyelles" podrías estar buscando alguna de estas dos acepciones: 

Canyellas: Municipio de la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona (Cataluña, España).
Barrio de Canyelles: Barrio del distrito de Nou Barris, en la ciudad de Barcelona (Cataluña, España).
Canyelles Grosses (cala): Cala en el municipio de Rosas (Gerona), denominada comúnmente como Cala Canyelles
Canyelles Petites (cala): Cala en el municipio de Rosas (Gerona), denominada comúnmente como Cala Canyelles